Theodorkirche ist die Bezeichnung von Kirchen, die dem Heiligen Theodor von Sitten (S) oder dem Heiligen Theodor Tiro (T) oder dem Heiligen Theodor Stratelates (St) geweiht sind:

Deutschland
 Kirche St. Maria und St. Theodor, Bamberg (St)
 St. Theodor, Köln (T)
 St. Alexander und Theodor (Ottobeuren), Bayern (T)

Frankreich
 St-Théodorit d’Uzès (T)

Griechenland
 Agii Theodori (Athen) (T/St)

Italien
 San Teodoro al Palatino, Rom (T)

Österreich
 Hll. Nikolaus und Theodul in Ragall, Vorarlberg (S)

Russland
 Kirche des Ehrwürdigen Theodor Studites (Moskau) (Theodor Studites)

Schweiz
 Theodorskirche (Basel) (T)
 St. Theodul (Davos), Graubünden (S)
 Pfarrkirche St. Georg und Theodul (Mosnang), Kanton St. Gallen (S)
 St. Theodul in Sachseln, Obwalden (S)
 Reformierte Kirche Tschappina, Graubünden (S)
 Reformierte Kirche Thalkirch (Safien) (Heilige Drei Könige und St. Theodul), Graubünden (S)

 
Liste (Kirchengebäude nach Name)